

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Jeziorzany – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany 
 Jeziorzany – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki 
 Jeziorzany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn